

Hydronymes 
 Le Ruisseau de Vernoubre est une rivière du sud de la France dans le département du Tarn, et de l'Hérault, en régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et un sous-affluent de la Garonne par l'Agout et le Tarn.
 Le Vernoubre est une rivière du sud de la France sur la seule commune de Castelnau-de-Brassac, dans le département du Tarn, en région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et un sous-affluent de la Garonne par l'Agout et le Tarn.